Heavy Light – album degli U.S. Girls del 2020
 Heavy Light – album dei Norton del 2020